Chalil steht für:

 Chalil (Instrument), biblisches Blasinstrument
 Chalil (Sultan) († 1293), Sultan der Mamluken in Ägypten

Chalil ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Chalil (1888?–1970), sudanesischer Politiker
 Mustafa Chalil (1920–2008), ägyptischer Politiker

Siehe auch:
 al-Chalil
 Kalil
 Khalil